Simply, termine inglese che significa semplicemente, può riferirsi a:

Musica 
 Simply Red – gruppo musicale britannico
 Simply Red 25: The Greatest Hits – quarta raccolta dei Simply Red pubblicata nel 2008
 Simply Red Farewell - Live in Concert at Sydney Opera House – album live dei Simply Red
 Simply Deep – album della cantante statunitense Kelly Rowland
 Simply the Best – compilation di Tina Turner
 Simply Unstoppable – brano musicale del rapper britannico Tinie Tempah
 Simply Mortified – album discografico del gruppo musicale statunitense BS2000

Altro 
Simply Market – insegna della grande distribuzione organizzata